Guimba peut désigner :

Toponymes 
 Guimba, une localité au Burkina Faso
 Guimba, une localité aux Philippines

Arts 
 Guimba, un tyran, une époque, un film malien Cheick Oumar Sissoko sorti en 1995

Homonymie de localités